

Аксай — місто, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Аксай — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Аксай — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Аксай — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Аксай — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Аксай — село, Кегенський район, Алматинська область
 Аксай — село, Темірський район, Актюбинська область
 Аксай — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Аксай — аул, Хобдинський район, Актюбинська область

Аксай — місто, Аксайський район, Ростовська область
 Аксай — річка в Ростовській області, правий рукав Дону
 Аксай — річка в Чечні та Дагестані, притока Акташа

Див. також 
 Аксу